Kamień Krajeński (plaats), plaats in Polen
 Kamień Krajeński (gemeente), gemeente in Polen